Ел Линдеро има више значења:

 Ел Линдеро (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Линдеро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Линдеро (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Линдеро (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Линдеро (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Линдеро (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Линдеро (Коронео), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Линдеро (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Линдеро (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Линдеро, Аројо Бланко (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Линдеро, Ел Линдеро Вијехо (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Линдеро, Ел Капитан (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Линдеро (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Линдеро (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Линдеро, Ел Титиши (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Линдеро (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Линдеро (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Линдеро (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Линдеро (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Линдеро (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Линдеро (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Линдеро (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Линдеро (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Линдеро (Ел Салто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Линдеро, Ел Ребахе (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Линдеро (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Линдеро (Туспан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Линдеро (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Линдеро (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Линдеро (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Линдеро (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Линдеро, Сегунда Манзана де Кресенсио Моралес (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Линдеро (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Линдеро, Рестауранте (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Линдеро (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Линдеро (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Линдеро (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Линдеро (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Линдеро (Тијангисманалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Линдеро (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Линдеро (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Линдеро (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Линдеро (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Линдеро (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Линдеро (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Линдеро, Сантијаго Гутијерез Алвизу (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Линдеро (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Линдеро (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Линдеро (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Линдеро (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Линдеро (Зилтлалтепек де Тринидад Санчез Сантос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Линдеро (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Линдеро (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Линдеро (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Линдеро (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Линдеро (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Линдеро (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Линдеро (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Линдеро (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Линдеро (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Линдеро (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Линдеро (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Линдеро (Туспан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Линдеро (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Линдеро (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Линдеро (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику